— газета, издававшаяся властями СССР для оккупированной войсками Германии и её союзников территории Украины, выходила с 1941 по 1943 год, в 1943-ем объединена с газетой «Радянська Україна» (Советская Украина), после 1991 года — «Демократична Україна».

 За Радянську Україну — танковая колонна, построенная на средства, собранные среди коллективов эвакуированных предприятий Украины и жителей оккупированных районов.

Примечания